

Turvo est une municipalité (município) de l'État de Santa Catarina
 Turvo est une municipalité du Paraná
 Le rio Turvo est un fleuve de l'État du Rio Grande do Sul
 Le rio Turvo est un fleuve de l'État du Paraná
 Le rio Turvo est un fleuve de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme